Konge af Danmark: Christoffer 3. 1440-1448

Se også 1446 (tal)

Begivenheder 
9. oktober - Hangul-alfabetet offentliggøres i Korea

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
46
Artikler om enkelte år